Хохольков — фамилия:

 Хохольков, Алексей Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; 4 апреля 1917.
 Хохольков, Евгений Григорьевич (род. 1950) — генерал-лейтенант ФСБ, в 1996—1998 годах — глава Управления перспективных программ ФСБ, впоследствии переименованного в Управление по разработке преступных сообществ ФСБ, с 1992 года — начальник направления Управления по борьбе с терроризмом, начальник отдела, заместитель начальника Оперативного управления ФСК, с 1978 года — в органах КГБ Узбекистана, в 1983—1989 годах — глава оперативно-следственной группы по «узбекскому делу».
 Хохольков, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; 17 ноября 1916.

См. также 
 Хохол
 Хохолок